Вита́лий Алексе́евич Коро́тич (; род. 26 мая 1936, Киев, Украинская ССР, СССР) — русский и украинский советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист.

Общественный деятель, медиаменеджер и колумнист, редактор. Пишет на украинском и русском языках. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в России и за её рубежом как главный редактор журнала «Огонёк» в период «Перестройки»; его называли одним из «прорабов Перестройки», «учитывая его роль на её идеологическом фронте».

Биография

Происхождение 
Родился 26 мая 1936 года в Киеве, где с золотой медалью окончил школу № 92 имени Ивана Франко с преподаванием ряда предметов на английском языке.

В 1953 году Виталий Коротич поступил в Киевский государственный медицинский институт имени академика А. А. Богомольца, который окончил с отличием в 1959 году.

После прохождения интернатуры работал кардиологом в сельской больнице (о чём рассказано в книге «Их Кремль») и в институте клинической медицины имени Н. Д. Стражеско, где вёл научную работу. Окончил аспирантуру.

В 1967 году вступил в КПСС.

Литературная деятельность 
Окончил Киевский институт иностранных языков. В 1966 году Коротича избрали в правление Союза писателей СССР и секретарём Союза писателей Украины.

Работал главным редактором молодёжного журнала «Ранок» (сходного с российским журналом «Смена») с 1966 по 1967 гг.

Вёл радиопередачи, печатался в местной и центральной прессе, в том числе и во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». Стихотворение В. Коротича «Последняя просьба старого лирника» («Останнє прохання старого лірника») в переводе с украинского Юнны Мориц стало известной песней супругов Никитиных «Переведи меня через майдан», которую исполняли многие певцы (Галина Беседина, Александр Малинин и другие).

В 1969 году не был переизбран секретарём СП Украины, а также был выведен из правления СП СССР — по словам Коротича, за то, что он «сказал и написал что-то не то».

В 1978 году стал редактором журнала «Всесвіт» (украинского аналога журнала «Иностранная литература»). Занимался переводами.

В 1981 году снова был избран секретарём правления СП СССР, пробыв на этой должности до 1991 года.

Журнал «Огонёк» 
В мае 1986 года по предложению Егора Яковлева  В. Коротич назначен редактором всесоюзного журнала «Огонёк». В течение двух лет тираж журнала вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Вместо партийного официоза появился журнал для массового читателя.
В книге «Красная дюжина. Крах СССР: они были против» описан как «подвижник перестроечного образца».

На официальном сайте «Огонька» так оценивается работа В. Коротича в журнале:
С его приходом журнал повернул на 180 градусов. Трудно в мировой истории вспомнить издание, которое оказало бы на политическую жизнь страны такое же сильное влияние, как «Огонёк» эпохи перестройки. Публицистика «Огонька» стала школой демократии в изголодавшейся по свободе стране. Разоблачения стали культовым жанром всей журналистики. Начинал эту эпопею журнал «Огонёк»… С ним связана эпоха «гласности», смена политической формации, крах советской власти — сначала в умах людей, а потом и в реальной жизни.
За эту редакторскую деятельность американский журнал World Press Review присвоил Коротичу в 1989 году звание «Зарубежный редактор года» () за 1988 год — титул, ежегодно присуждаемый редакторам, живущим не в США, за смелость в деле углубления свободы и ответственности прессы, в утверждении прав человека и за отличную и правдивую журналистику.

Как вспоминал спустя годы сам Коротич: «Я всегда знал, что меня могут снять в любой момент… Александр Николаевич Яковлев несколько раз звонил мне и говорил: мы с Михаилом Сергеевичем тогда-то собираемся одновременно уехать из Москвы, исчезни и ты на недельку, а то Лигачев проведет на секретариате ЦК решение о твоем освобождении от должности и сделать будет уже ничего нельзя. И я оформлял командировку, чтобы меня не могли отловить и растерзать».

Делегат XIX конференции КПСС (1988). В 1989 году был избран народным депутатом СССР, стал членом Межрегиональной группы. В 1990 году посетил Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, который благословил его долларом США.

19 августа 1991 года, находясь в США, сдал авиабилет в Москву, опасаясь репрессий со стороны ГКЧП и остался там жить на много лет. 26 августа того же года по решению журналистского собрания «Огонька» освобождён за проявленную трусость от обязанностей главного редактора.

 

Дал прощальное концептуальное интервью газете «Московский комсомолец» («Час жлоба»), которое было замечено коллегами и общественностью.

За рубежом 
С 1991 по 1998 год Виталий Коротич — профессор Бостонского университета. По собственному определению писателя, это была семилетка уединения:
Один разговор у меня был с Горбачёвым… сейчас я могу послать кого угодно куда угодно и читать. Он на меня так испуганно поглядел и говорит: а я так не могу. Я на эту тему много говорил с нашим общим знакомым Иосифом Кобзоном. Я говорил: зачем тебе вот этот бизнес, вот это вечное участие во всех тусовках. «Ты не понимаешь: ты неделю не появишься, тебя забудут». Фиг с ними, если забудут, если я такой, что за неделю… Короче говоря, восемь лет работы в Бостонском университете натренировали меня на уединение.

Помимо США, читал лекции в Австралии, Мексике и Канаде.

В поле российских СМИ оставался ньюсмейкером в течение 1992—1995 годов, будучи бостонским обозревателем московской газеты «Новый взгляд». После окончания периода «американского уединения» к редакторской работе в Москве не вернулся.

Из письма Виталия Коротича Евгению Додолеву, опубликованному в газете Марины Леско «Новый взгляд»:

Киевский период 
Его называют мэтром современной украинской журналистики. С 1999 по 2014 Коротич руководит киевским изданием на русском языке (возглавляет редакционный совет всеукраинской газеты «Бульвар Гордона»)), при этом прописан в Москве. Всё это постулирует особый взгляд на отношение между двумя странами, которое он сам отметил в беседе со Светланой Сорокиной 29 апреля 2006 года:
Украина приращена к России совершенно неотрывно… Но вот поиск какой-то своей доминанты, национализм в его западно-украинском варианте, конечно, себя скомпрометировал. Стремление в Европу… все прекрасно понимают, что это было бы хорошо, но никому не нужно брать Украину на содержание в Европе. Такая Франция по населению, по размерам, ну кто же её возьмёт на содержание?… Добрая страна, которую не надо от себя отталкивать. Тем более, что она совершенно к этому не стремится. И вот даже то, что сейчас Янукович и Ющенко заключают какие-то деловые отношения… да и вообще, когда мы объявляем самым большим украинским националистом полу-армянку Тимошенко… Не надо провоцировать враждебность, не надо приезжать в Крым для того, чтобы сказать, когда мы его у вас заберём.

Политические взгляды 
Виталий Коротич неоднократно издавал произведения социально-политического характера как об СССР, так и о зарубежных странах («О, Канада!», «Ленин, том 54», «Не стреляйте в пианиста!», «Кубатура яйца», «Mост», «Лицо ненависти» и другие).

До Перестройки их идеологическое содержание и направленность полностью соответствовали мировоззрению советского коммуниста, каковым тогда являлся Коротич: в них прославлялись достижения социализма в СССР и странах Восточной Европы, расписывались «ужасы капитализма» в США и других странах Запада, осуждалась «буржуазная мораль» и так далее.

Его поэма «Ленин, том 54» проникнута восторженным пафосом в адрес вождя Октябрьской революции В. И. Ленина и предводимой им коммунистической партии.

Сходные мотивы присутствуют также в стихотворении «История» (1980 г.) и многих других поэтических произведениях автора.

Публицистическая проза В. Коротича того времени также мало чем отличалась по своему политическому содержанию от произведений других виднейших советских публицистов-коммунистов — Ю. Жукова, В. Зорина, Г. Боровика и др., — так что основная идея её могла быть выражена словами самого Коротича:
 «Мы обязаны знать об этом и помнить: в Советском Союзе воплотились мечты всех трудящихся на земле».
 «…за шесть десятилетий своей истории мы очень предметно доказали, сколь справедливо может быть устроена жизнь общества, зачатого величайшей из революций — Октябрьской».
 «Борьба за социальную и национальную справедливость на свете ведется всё успешнее потому, что люди видят и предметно воспринимают советский пример, пример державы, где принципы такой справедливости не просто победили, но и закреплены в Конституции».

В одной из своих самых известных книг того периода — «Лицо ненависти», — за которую автор был в 1985 г. удостоен Государственной премии СССР, В. Коротич сурово осуждал «капиталистические нравы» США, сопоставляя их с «социальным прогрессом» в Советском Союзе.
Какую-либо критику в адрес СССР В. Коротич в этой и других своих книгах клеймил как «злостную клевету» и «антисоветчину»:
«Наглая антисоветчина самых разных уровней кружится, насыщая воздух, как стая таёжного гнуса. Так быть не должно, не может; и так оно продолжается практически без перерывов с конца 1917 года».

«Сегодня утром президент Рейган в очередной раз грозил нашей стране своим выразительным голливудским пальцем и всячески нас поносил. <…> следом за президентом, как правило, подключаются разные мелкие шавки…»

Однако после того, как в 1986 г. ЦК КПСС назначил В. Коротича главным редактором журнала «Огонёк», содержание и тон его высказываний и работ, как и материалов редактируемого им журнала, радикально изменились: теперь суровой критике подвергалась жизнь в СССР — как современная, так и за все 70 лет правления коммунистов, — США же и другие «буржуазные» (по терминологии доперестроечных книг Коротича) страны стали представляться в основном с положительной стороны и даже ставились в пример для подражания.

Фактически В. Коротич нередко писал прямо противоположное тому, что говорил за несколько лет перед этим, и публиковал в журнале те самые материалы, которые раньше клеймил как «антисоветские» и «клеветнические», причём нередко авторами их оказывались эмигранты из СССР, которых ранее В. Коротич иначе как «предателями», «дезертирами» и тому подобным образом не именовал (например, А. Солженицын, которого в книге «Лицо ненависти» В. Коротич назвал «советским дезертиром» вопреки тому факту, что Солженицын не уехал со своей Родины добровольно, а был выслан насильственно). В то же время В. Коротич оставался членом КПСС вплоть до её запрета в 1991 году.

После подавления августовского путча 1991 года (и последовавшего вслед за тем запрета коммунистической партии Советского Союза) высказывания В. Коротича сделались откровенно антикоммунистическими:

«Петроградский переворот 1917 года был прежде всего катастрофой моральной. Именно аморальность системы привела к тому, что живем мы так плохо».

«Никто ведь, кроме нас, и не брался построить общество, где „человек человеку — друг, товарищ и брат“. Но, судя по всему, никто с таким успехом и не выстроил общества, где человек человеку — волк».

«Система была порочная, нежизнеспособная, бандитская. Надо было всё это к чертям завалить» (о доперестроечной системе в СССР).

Одна из последних оценок В. Коротичем коммунистической партии, её идеологии и советского строя такова:

«Сталин и его партия принесли народ в жертву своей бредятине, не дав ему ничего обещанного — ни мира, ни земли крестьянам, ни фабрик рабочим, ни еды досыта, ни жилья, ни одежды».

Виталий Коротич подписал коллективное письмо президенту Виктору Януковичу от представителей украинской интеллигенции 3 августа 2011 года. В письме, в частности, говорится о поддержке президента в его борьбе с коррупцией и поддержке проводимых Януковичем реформ:

Произведения

Награды и титулы 

 Орден Почёта (16 декабря 1999 года) — за заслуги в области печати и в связи со 100-летием со дня выхода первого номера журнала
 Орден Октябрьской Революции (1984)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 26 мая 2011 года) — за выдающийся личный вклад в обогащение украинского культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую и общественно-политическую деятельность
 Республиканская премия ЛКСМ Украины им. Н. Островского (1972)
 Республиканская премия имени П. Тычины «Чувство семьи единой» (1978)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко
 Премия СП СССР имени Б. Н. Полевого (1983)
 Премия СП СССР имени А. Н. Толстого
 Международная премия имени Ю. Фучика (1984)
 Государственная премия СССР (1985) — за роман «Лицо ненависти»
 Премия Ленинского комсомола
 Премия Вейнталя (1987, Вашингтон, округ Колумбия, Джорджтаунский университет)
 Звание «Зарубежный редактор года» (International Editor of the Year) за 1988 год (присвоено американским журналом «World Press Review»)
 Заслуженный деятель культуры Польши
 Член ПЕН-клуба

В разные годы В. Коротич был:
 сопредседателем писательского движения «Апрель»
 вице-президентом международного движения «Деятели искусства за ядерное разоружение» (с 1986)
 членом редколлегий газеты «Русский курьер», журнала 
 народным депутатом СССР (1989—1991)

Сейчас является:
 председателем комиссии по литературному наследию К. И. Чуковского
 председателем редакционного совета киевской газеты «Бульвар» (с 1999)

Семья 
Отец — Алексей Степанович Коротич (1909—1985), уроженец Каменки, учёный в области микробиологии и эпизоотологии, заведующий кафедрой эпизоотологии Киевского ветеринарного института (1935—1943) и лабораторией зоонозных инфекций Института физиологии АН УССР (1952—1985), кандидат биологических наук (1937), автор монографий «Ящур» (1966), «Сибирская язва» (1976), научных трудов и методических указаний по методам обеззараживания почв и водоёмов. Мать — Зоя Леонидовна Коротич (1910—2008), родом из Носачова, учёный в области физиологии и экспериментальной травматологии, доктор биологических наук (1967).

Жена — Зинаида Александровна (род. 1935).

Фильмография 
 В. Коротич сыграл эпизодическую роль в советском художественном фильме «Хищники» (1991).

Общественная деятельность 
В августе 2011 года было опубликовано так называемое «письмо десяти» — письмо украинской интеллигенции в поддержку политики Президента Украины Виктора Януковича. Одним из десяти подписантов был Виталий Коротич.

См. также 
 Их Кремль

Примечания

Ссылки 

 
 Песни В. Коротича
 Интервью В. Коротича таблоиду «Дуся»
 Статья В. Коротича
 А.Галинский О смелых главных редакторах
 В.Лебедев. Бывший буревестник перестройки (открытое письмо Виталию Коротичу)
 В.Лебедев Разлука будет без печали
 «В России советская власть никуда не ушла» — Интервью Радио ВВС, 02.06.2005
 Интервью Коротича «ФАКТАМ»

Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Издатели
Менеджеры
Члены Союза журналистов СССР
Главные редакторы журнала «Огонёк»
Редакторы СССР
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Многоязычные писатели
Журналисты газеты «Новый Взгляд»
Медиаменеджеры
Народные депутаты СССР от округов РСФСР